«Итальянский контракт» — российский музыкальный фильм 1993 года.

Сюжет 
Итальянцам понравилось пение татарского певца Рената Ибрагимова и приглашают его посетить их страну. Там они хотят предложить выгодный контракт.

В результате недосмотра итальянского импресарио Ренат попадает сначала в Ялту, только потом в Италию, и то на яхте наркоторговцев. Банду ловит полиция и Ибрагимов «за компанию» оказывается в тюрьме…

Подробности 
 Фильм рассчитан на любителей музыки.
 Ренат Ибрагимов в фильме поёт неаполитанские песни и русские романсы.
 Сценарий фильма специально написан для Рената Ибрагимова.
 В фильме участвуют артисты популярного в то время «Маски-шоу».

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Владимир Чеботарёв
 Сценарий — Владимир Чеботарёв, Анатолий Гостюшин
 Продюсер — Ренат Ибрагимов
 Оператор — Владимир Нахабцев
 Композитор — Сергей Гаврилов
 Художник — Виктор Юшин

В ролях 
 Ренат Ибрагимов — камео
 Ольга Кабо — Катари
 Леонид Броневой — Дон Лючино
 Сергей Газаров — Лёва, менеджер Рената
 Владимир Майсурадзе — Гиви
 Эвелина Блёданс — Лариса

Критика
В главной роли — Ренат Ибрагимов. Интересно, что по сюжету картины он играет самого себя. Работа над ней потребовала много денег, и Ренату пришлось искать спонсоров, и даже создать свою фирму «Ренат и К». Одновременно он стал продюсером фильма. В общем, Ренат еще раз подтвердил, что он одарённый актёр и творческий потенциал его неисчерпаем.

Ссылки
 Итальянский контракт // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — : 520 с. — стр. 185
  Итальянский контракт // Видеоклуб журнала «Вестник», 2001
 Ренат Ибрагимов: «Россия должна слышать голос всех своих народов!»: (О фильме «Итальянский контракт» // Журналист, № 1, 2003. — стр. 84-86
 Фильм Итальянский контракт // Афиша.ру
 Итальянский контракт // Фильм.ру

Фильмы России 1993 года
Музыкальные фильмы России
Фильмы на русском языке